LCN, sigle de trois lettres peut faire référence à :
 La Chaîne normande ;
 Le Canal Nouvelles de TVA (Québec) ;
 Logical Channel Number, classement dynamique chaînes de la TNT.